Стефан Адамчев Найдов Зографов е български майстор зограф и просветен деец от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в 1855 година в град Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Бащу му е видният зограф Адамче Найдов. Учи при баща си и рисува иконопис заедно с него. По-късно става учител в Прилепското българско класно училище, където преподава 30 години. След това три години преподава рисуване в Битолската българска класическа гимназия. Преподава и в Солунското българско училище и в Цариградската българска семинария. Работи и в Пелагонийската митрополия. Същевременно се занимава и с революционна дейност и взима участие в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година.

Женен е за учителката Фания Зографова. Техни деца са журналистът Борис Зографов, писателят Драган Зографов, деецът на ВМРО Александър Зографов и учителката Виктория Поппандова.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български иконописци
Български творци от Македония
Български просветни дейци от Македония
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище
Преподаватели в Цариградската българска духовна семинария
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО